Сент-Арну-ан-Ивелин () — коммуна во Франции в департаменте Ивелин региона Иль-де-Франс. Входит в состав кантона Сент-Арну-ан-Ивелин. Округ коммуны — Рамбуйе.

Код INSEE коммуны 78537. Население коммуны по состоянию на 2007 год — 5 842 человека.

См. также 
 Список округов Франции

Ссылки 
 Официальный сайт

Города Франции
Коммуны департамента Ивелин